Drochia se poate referi la:
 Drochia - este un oraș din nordul Republicii Moldova. 
 Drochia - localitate-centru de comună în raionul Drochia, Republica Moldova.

Localități omonime din Republica Moldova